Станиславовка — название населённых пунктов на Украине:

 Станиславовка — село в Романовском районе Житомирской области.
 Станиславовка — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Станиславовка — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Станиславовка — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.
 Станиславовка — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Станиславовка — усадьба Станислава Понятовского под Гродно.